Тюменка — топоним.

Гидроним 
 Тюменка — малая река протекающая по территории города Тюмень (Россия).
 Тюменка — ныне исчезнувшая река на Северном Кавказе, протока реки Терек (Россия, Дагестан).

Населённые пункты 
 Тюменка — село в Купинском районе Новосибирской области (Россия).
 Тюменка — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области (Казахстан).

См. также 
 Тюмень